Пасто се може односити на:

 Пасто, град у Мађарској.
 Пасто, (службено Сан Хуан де Пасто), град у Колумбији.